Arzo ou Arzó est un nom propre.

Patronyme 

 César Arzo (1986-), footballeur espagnol.
 José Vicente Arzó (1963-), cycliste handisport espagnol.

Toponyme 

 Arzo, localité et ancienne commune suisse du canton du Tessin.